Орци () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Орци, Бела (1822—1917) — венгерский политический и государственный деятель.
 Орци, Лёринц (1718—1789) — венгерский военачальник, поэт.
 Орци, Эмма (1865—1947) — британская романистка венгерского происхождения.